Minassjan ist die deutsche Transkription des armenischen Familiennamens . In romanischen Sprachen ist Minassian, auf Englisch Minasian die übliche Schreibweise; die Transliteration lautet Minasyan. Bekannte Namensträger:

 Anahide Ter Minassian (1929–2019), französische Historikerin
 Armen Minasian (* 1959), US-amerikanischer Filmeditor
 Artasches Minassjan (* 1967), armenischer Schachspieler
 Jesaja Minasian (* 1986), britisch-armenischer Geiger und Cellist
 Leone Minassian (1905–1978), italienischer Maler armenischer Abstammung
 Levon Minasian († 2013), iranisch-armenischer Historiker, Bibliothekar und Künstler
 Nicolas Minassian (* 1973), französischer Rennfahrer
 Raphaël Bedros XXI. Minassian (* 1946), armenischer Geistlicher, Patriarch von Kilikien
 Sarkis Minassian (1873–1915), osmanischer Journalist und Lehrer